Панёв — славянская фамилия; женская форма Панёва:
 Панёв, Виктор Алексеевич (род. 1985) — украинский спортсмен (плавание в ластах).
 Панёв, Вячеслав Георгиевич (род. 1948) — советский хоккеист с мячом и хоккеист на траве, мастер спорта СССР международного класса. См. также 
 Панев, Зосима Васильевич (1914—1994) — советский государственный деятель, премьер-министр Коми АССР.